Tocuyo de la Costa peut désigner :

Tocuyo de la Costa : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Monseñor Iturriza dans l'État de Falcón ;
 Tocuyo de la Costa : capitale de la paroisse civile de Tocuyo de la Costa, dans la municipalité de Monseñor Iturriza dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme